Hasselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Hasselmann (Varda Hasselmann, auch Schmolke-Hasselmann; * 1946), deutsche Esoterik-Autorin
 Erwin Hasselmann (1903–1994), deutscher Publizist und Volkswirt
 Hermann Hasselmann (* unbekannt - † 1920), deutscher Pilot
 Friedrich Franz Hasselmann (1713–1784), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Generalsuperintendent des herzoglichen Anteils von Holstein

 Karl Friedrich Christian Hasselmann (1794–1882), deutscher Pfarrer und Politiker
 Klaus Hasselmann (* 1931), deutscher Klimaforscher, Meteorologe, Ozeanologe und Physik-Nobelpreisträger 
 Martin Hasselmann (* 1972), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Niels Hasselmann (* 1936), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Propst
 Nina Hasselmann (* 1986), deutsche Hockeyspielerin
 Silke Hasselmann (geboren 1965), deutsche Journalistin beim Hörfunk
 Wilhelm Hasselmann (1844–1916), sozialistischer Politiker und Redakteur
 Wilfried Hasselmann (1924–2003), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)

Siehe auch:

 Haßelmann
 Hasselmann-Maler, attischer Maler rotfiguriger Vasen
 Haselmann
 Hasselmans